Азіз Бегич — австралійський футболіст.
 Ельведін Бегич — президент Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини.
 Марк Бегич — американський політик-демократ, сенатор США.